Toponímia:
 Clermont (Abitibi-Ouest, Canadà), població del Canadà a la província del Quebec
 Clermont (Alta Savoia), municipi francès al departament de l'Alta Savoia 
 Clermont (Arieja), municipi francès al departament de l'Arieja (regió de Migdia-Pirineus)
 Clermont (Charlevoix-Est, Canadà), població del Canadà a la província del Quebec
 Clermont (Florida), població dels Estats Units a l'estat de Florida 
 Clermont (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia 
 Clermont (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana 
 Clermont (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa 
 Clermont (Landes), municipi francès al departament de les Landes (regió de l'Aquitània)
 Clermont (Oise), municipi francès, al departament d'Oise (regió de Picardia)
 Clermont-Créans, municipi francès al departament del Sarthe 
 Clermont-de-Beauregard, municipi francès al departament de la Dordonya (regió de l'Aquitània)
 Clermont-Dessous, municipi francès al departament d'Òlt i Garona (regió de l'Aquitània)
 Clermont-d'Excideuil, municipi francès al departament de la Dordonya (regió de l'Aquitània)
 Clermont-en-Argonne, municipi francès al departament del Mosa 
 Clermont-en-Auvergne, ciutat capital de departament del Puèi Domat (regió d'Alvèrnia)
 Clermont-le-Fort, municipi francès del departament de l'Alta Garona (regió de Migdia-Pirineus)
 Clermont-les-Fermes, municipi francès al departament de l'Aisne 
 Clermont-l'Hérault, municipi francès al departament de l'Erau (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Clermont-Pouyguillès, municipi francès al departament del Gers (regió de Migdia-Pirineus)
 Clermont-Savès, municipi francès al departament del Gers (regió de Migdia-Pirineus)
 Clermont-Soubiran, municipi francès al departament d'Òlt i Garona (regió de l'Aquitània)
 Clermont-sous-Huy
 Clermont-sur-Lauquet, municipi francès al departament de l'Aude (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Bisbat de Clarmont, divisió eclesiàstica; el bisbat modern abraça el departament del Puèi Domat i és sufragània de Bourges
 Bisbat de Clarmont d'Alvèrnia, diòcesi d'Alvèrnia 
 Cantó de Clermont, cantó francès del districte de Clermont (departament de l'Oise) 
 Cantó de Clermont-en-Argonne, cantó francès al districte de Verdun (departament del Mosa) 
 Cantó de Clermont-l'Hérault, cantó francès del districte de Lodeva (departament de l'Erau, regió del Llenguadoc-Rosselló)
 Circuit de Clermont-Ferrand, districte al departament francès de l'Oise (regió de Picardia) 
 Comtat de Clermont, diversos indrets
 Districte de Clermont, districte del departament francès del Puèi Domat (regió d'Alvèrnia) 
 Districte de Clermont-Ferrand
 Estació de Clermont-de-l'Oise, estació ferroviària al municipi francès de Clermont-en-Beauvaisis (departament de l'Oise)
 Labastide-Clermont, municipi francès al departament d'Alta Garona (regió de Migdia-Pirineus)
 Thimister-Clermont, municipi belga de la província de Lieja a la regió valona 
 Esdeveniments:
 Concili de Clermont (535)
 Concili de Clermont (549)
 Concili de Clermont (1095)
 Concili de Clermont (1130)
 Organitzacions: Association sportive montferrandaise Clermont Auvergne